

Sigle
 Range of motion – angolo di mobilità articolare
 Read Only Memory – memoria informatica
 Regione d'oltremare – suddivisione amministrativa francese
 Royal Ontario Museum –  museo canadese
 Rupture of membranes – fase della gravidanza che precede immediatamente il parto

Antropologia 
 Rom – popolo di lingua indoeuropea originario del nord dell'India

Codici
 ROM – codice aeroportuale IATA degli aeroporti dell'area metropolitana di Roma
 ROM – codice identificativo del VOR/DME di Roma, radioassistenza per la navigazione aerea
 rom – codice ISO 639-2 alpha-3 della lingua romaní 
 ROM – vecchio codice ISO 3166-1 alpha-3 della Romania (ora ROU)
 ROM – codice ISO 3166-2:PH di Romblon (Filippine)

Geografia 
 Rom – comune del dipartimento di Deux-Sèvres (Francia)
 Rom – comune del Meclemburgo-Pomerania Anteriore (Germania)
 Rom – nome romancio del Rio Ram, fiume della Svizzera e dell'Italia

Fumetti 
 Rom – personaggio Marvel Comics

Persone 
 Adam Rom – attore russo
 Lori Rom – attrice statunitense
 François Rom – schermidore belga

Altro
 Rom – personaggio di Star Trek: Deep Space Nine

Altri progetti